Nonis ist der Familienname folgender Personen:

Dave Nonis (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler und -funktionär
Pietro Giacomo Nonis (1927–2014), italienischer römisch-katholischer Bischof